Red Dog bezeichnet:

 Red Dog (Kartenspiel), ein Karten-Glücksspiel
 Red Dog (Film), ein Spielfilm von Kriv Stenders aus dem Jahr 2011
 Red Dog (Bergwerk), eine Blei-Zink-Lagerstätte in Alaska
 Red Dog (Bier), eine US-amerikanische Biermarke der Plank Road Brewery (Miller Brewing Co.)
 im Englischen die Hauterkrankung „Roter Hund“